HMS Duncan je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Duncan (1804) 
 HMS Duncan (1811) 
 HMS Duncan (1859)
 HMS Duncan (1901) 
 HMS Duncan (D99) 
 HMS Duncan (F80) 
 HMS Duncan (D37)

Duncan